Vamps peut désigner :

 Les Vamps, duo comique français
 Vamps, groupe de rock japonais 
 The Vamps, groupe de pop rock britannique
 Vamps, film américain réalisé par Mark Burchett et Michael D. Fox en 1995
 Vamps, film américain réalisé par Amy Heckerling en 2012

Voir aussi 
 Vamp